Бахурим (Bahurim; редко бакурим) — термин еврейского происхождения.

 Бахурим (‏‏) — библейская местность в уделе Веньяминовом и город, откуда родом Бархюмитянин (), он же Бахарумиянин ().
 Бахурим (мн. ч. от «бахур», юноша) — в Библии слово, называющее неженатого юношу; с конца XIV века этим словом именуют молодых людей, изучающих Талмуд.

См. также 
 Бахур (восточная парфюмерия для дома)
 Бахуры

Примечания